Ла Уизачера има више значења:

 Ла Уизачера (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Уизачера (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Уизачера (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уизачера (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уизачера (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уизачера (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Уизачера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уизачера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уизачера (Коавајана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уизачера, Баранка Верде (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уизачера, Ел Уизачал (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Уизачера (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику